Erdei ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Erdei (* 1979), ungarische Fußballspielerin
 Iosif Erdei (1974–2014), rumänischer Fußballspieler
 János Erdei (1919–1997), ungarischer Boxer
 Zsolt Erdei (* 1974), ungarischer Boxer